Senza mamma – cortometraggio del 1915 diretto da Carlo Campogalliani
Senza mamma – 
Senza mamma (Romance of the Limberlost) – film del 1938 diretto da William Nigh